Collegio elettorale di Pontedera – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pontedera – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Pontedera – collegio elettorale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Pontedera – collegio elettorale della Repubblica Italiana per l'elezione del Senato della Repubblica